Василий Шорин:
 Шорин, Василий Григорьевич — московский купец середины XVII века.
 Шорин, Василий Иванович (1870—1938) — Георгиевский кавалер; командовал фронтами Красной армии.